

Alfabeti
 Īw – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 IW – codice vettore IATA di AOM French Airlines

Medicina 
 IW – indice di Winsor

Fisica 
 IW – simbolo dell'isospin debole

Altro 
 IW – targa automobilistica di Londonderry (Regno Unito)
 IW – targa automobilistica dell'Iowa (Stati Uniti d'America)